Никола́й Дми́триевич Рогалёв () — советский и российский учёный-энергетик, доктор технических наук (1999), профессор (2005), ректор НИУ «МЭИ», заведующий кафедрой тепловых электрических станций (ТЭС) НИУ «МЭИ».

Биография 
Родился 17 февраля 1962 года в Уруссу Татарской АССР.

В 1985 году окончил теплоэнергетический факультет МЭИ. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1998 году — докторскую диссертацию (на тему «Экологические технологии в теплоэнергетике»). Стажировался (ведущий исследователь) в Институте инноваций, креативности и капитала Университета Техаса (США, 1996 г.), исследователь по обмену (visiting scholar) Университета Техаса в г. Остин, США (1994, 1997).

К сфере научных интересов Н. Д. Рогалёва относятся научные, технологические и экономические проблемы топливно-энергетического комплекса, технологического трансфера и коммерциализации технологий, проблемы образования.

В 2001 году Н. Д. Рогалёв возглавил кафедру экономики промышленности и организации предприятий НИУ «МЭИ» (ныне кафедра Экономики в энергетике и промышленности, ЭЭП). Под его руководством на кафедре были развёрнуты исследования в областях экономики и управления топливно-энергетического комплекса, а также коммерциализации технологий и развития инновационной деятельности в университетах. В 2003—2007 гг. он работал также проректором МЭИ по инновационной деятельности.

С 15 марта 2013 года на Н. Д. Рогалёва приказом Минобрнауки РФ от 13 марта 2013 г. было возложено исполнение обязанностей ректора НИУ «МЭИ». 27 июня 2013 года конференция коллектива МЭИ, проходившая во Дворце культуры МЭИ, избрала Н. Д. Рогалёва на должность ректора НИУ «МЭИ» (он получил поддержку 87 % делегатов).

Как отмечал Н. Д. Рогалёв на своей пресс-конференции 27 марта 2014 года, подводя итоги первого года своей работы в качестве ректора МЭИ, вуз в 2013 году впервые в новейшей истории пришёл к бездефицитному бюджету. По итогам года университет — также впервые — был включён в рейтинг 100 лучших вузов стран-членов БРИКС. Руководство университета представило разработанную им среднесрочную программу развития МЭИ до 2018 года.

В 2014 году в рамках проходивших в Бишкеке юбилейных мероприятий по поводу 60-летия Киргизского государственного технического университета Н. Д. Рогалёву было присвоено звание почётного профессора КГТУ.

6 марта 2022 года после вторжения России на Украину подписал письмо в поддержу действий президента Владимира Путина.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2021)
 Медаль «За укрепление боевого содружества» (2018)
 Медаль «Трудовая слава» III степени Министерства энергетики Российской Федерации (2018)
 Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2014)
 Премия Правительства РФ в области науки и техники (2008)
 Премия Правительства РФ в области образования (2011)
 Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
 Медаль «За доблестный труд» Правительства Москвы (2006)
 Медаль «Честь и польза» Фонда «Меценаты столетия»(2006)
 Медаль «За заслуги перед высшей школой» Академии наук высшей школы Российской Федерации (2009)
 Медаль «За заслуги в области экологии им. Н. К. Рериха» Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (2011)
 Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения преподобного Сергия Радонежского» (2015)
 Почётная грамота Министерства топлива и энергетики РФ (2000)
 Почётное звание «Заслуженный работник ЕЭС России» (2005)

Семья 
Сын Н. Д. Рогалёва — Рогалёв Андрей Николаевич; окончил Институт проблем энергетической эффективности (ИПЭЭф) МЭИ, доктор технических наук, сотрудник ЗАО «ЭСКоТек»; лауреат премии Правительства России в области науки и техники для молодых учёных за 2013 год.

Публикации 
 
 
 Университеты в современном мире: модели образования, организации научных исследований, технологических инноваций / А. В. Клименко, Н. Д. Рогалёв; Междунар. акад. наук высш. шк. — М. : Изд-во МЭИ, 2005. — 41, [1] с. : табл.; 21 см; ISBN 5-7046-1251-2

Примечания

Ссылки 
 Сайт ректора НИУ «МЭИ»
 Кафедра экономики в энергетике и промышленности НИУ «МЭИ»

Выпускники МЭИ
Энергетики СССР
Педагоги СССР
Преподаватели МЭИ
Ректоры МЭИ